Miejscowości w USA:
 Kirby – jednostka osadnicza w stanie Arkansas, w hrabstwie Pike
 Kirby – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Wyandot
 Kirby – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Bexar
 Kirby – miejscowość w stanie Wyoming, w hrabstwie Hot Springs
 Kirby – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Caledonia

Gminy w USA:
 Kirby (ang. Kirby Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Northampton
 Kirby (ang. Kirby Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Caledonia

Ludzie o imieniu Kirby:
 Kirby Puckett, amerykański baseballista

Ludzie o nazwisku Kirby:
 Alex Kirby
 Bruno Kirby
 Dave Kirby
 Josh Kirby, malarz, grafik, twórca okładek do książek fantastycznych
 Ralph Kirby
 Robion Kirby, matematyk
 William Kirby, angielski entomolog
 William Forsell Kirby, angielski entomolog i folklorysta

Inne
 Kirby – z Nintendo